Landreau peut désigner :

Toponyme 
 Le Landreau est une commune française, située en Loire-Atlantique.

Patronyme 

 Fabrice Landreau (1968-), joueur français de rugby à XV ;
 Mickaël Landreau (1979-), joueur puis entraîneur français football.

Lien externe